Vuorissalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuoritsalo, ö, Mellersta Finland, Jyväskylä, 
 Vuorissalo (ö i Finland), Mellersta Finland, Jämsä, 

Robotskapade Finlandförgreningar